Le tournoi de tennis d'Adélaïde est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1979, classée en catégorie Colgate Series, se dispute du 10 au .

Hana Mandlíková remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Ruzici, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Hana Mandlíková et Virginia Ruzici.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1979
Adelaide
Tennis en Australie en 1979
Tennis en décembre 1979